San Salvatore kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Salvatore di Fitalia, – en kommun i Sicilien, Messina, 
 San Salvatore, Genova. ort, Ligurien, Provincia di Genova, 
 San Salvatore (ort i Italien, Toscana), Provincia di Lucca, 
 San Salvatore (ort i Italien, Marche), Provincia di Ascoli Piceno, 
 San Salvatore (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Cremona, 
 San Salvatore (ort i Italien, Apulien, Provincia di Brindisi), 
 San Salvatore (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Reggio Calabria, 
 San Salvatore (ort i Italien, Apulien, Provincia di Foggia), 
 San Salvatore (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Pescara,

Schweiz 

 Monte San Salvatore, berg, Ticino, 

Robotskapade Italienförgreningar